Erdal (chemiebedrijf)
 Erdal (Askøy), een dorp op het Noorse eiland Askøy
 Erdal Balci, Nederlandse journalist
 Fehriye Erdal, Turkse militante
 Erdal Keser, Turkse voetbalcoach
 Erdal Akdarı, Duitse voetballer